Liga Mistrzyń – ogólne określenie międzynarodowych rozgrywek klubowych w większości zespołowych dyscyplin sportu, do których zostają dopuszczone najlepsze drużyny na danym kontynencie. Dawniej rywalizację tę nazywano Pucharem Mistrzyń Krajowych.

Koszykówka 
 Euroliga - europejska Liga Mistrzyń

Piłka nożna 
 Europejska Liga Mistrzyń
 Copa Libertadores - południowoamerykańska Liga Mistrzyń

Piłka siatkowa 
 Liga Mistrzyń

Piłka ręczna 
 Europejska Liga Mistrzów